Zahteva za mnenja (polni angleški naziv Request for Comments; kratica RFC) je dokument, ki določa tehnične vidike Interneta. V začetku so ti dokumenti služili za zbiranje informacij tehničnih udeležencev v omrežju. Veliko RFC-jev temu namenu služi še danes, številni pa so samo zapisi dejstev.

Seznam najbolj branih dokumentov

Zunanje povezave 
 Podatkovna baza RCF dokumentov 
 Celoten seznam RFC dokumentov v tekstovni obliki
 RFC arhiv 

Internet